Майбине́р Ро́дни Ила́риу (; род. 13 сентября 1982 года в Сан-Карлусе, Бразилия), известный как Нене () — бразильский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового и тяжёлого форварда.

Профессиональная карьера

Карьера в Бразилии 
Нене впервые приехал на международные соревнования в 2001 году, на Игры доброй воли в составе национальной сборной Бразилии. Он также играл в бразильском клубе «Васко да Гама». После этого он преуспел в преддрафтовом лагере НБА в Чикаго в 2002 году.

Карьера в НБА 
Нене был выбран под 7-м номером на драфте НБА 2002 года командой «Нью-Йорк Никс», и тут же был обменян в «Денвер Наггетс».
Он начал сезон 2002/03 на скамейке, но в итоге стал игроком старта, в среднем набирал 10,5 очков, 6,1 подборов и 1,6 перехвата, и закончил сезон в десятке игроков с лучшим процентом результативности в лиге (51.9 %). После сезона, он был выбран в первую сборную новичков.
1 ноября 2005 года, в игре против «Сан-Антонио Спёрс», Нене получил серьёзную травму колена, после неловкого падения. Травма состояла из разорванной передней крестообразной связки и вывихнутой медиальной коллатеральной связки и разорванного мениска в правом колене. Эта была первая игра «Наггетс» в сезоне, в которой Хиларио провёл всего лишь 3 минуты.

15 марта 2012 года Нене был обменян в «Вашингтон Уизардс» в результате трёхсторонней сделки с участием «Лос-Анджелес Клипперс». «Наггетс» получили за него Джавейла Макги и Ронни Тюриафа.

Личная жизнь 
14 февраля 2009 года (в День святого Валентина) женился на Лорен Проте.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Нене на сайте ESPN 
 Нене на сайте interbasket.net 

Баскетболисты Бразилии
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года